Die Briefmarken-Ausgaben des Alliierten Kontrollrats wurden ab Anfang Februar 1946 bis Mai 1948 herausgegeben. Zuvor gab es lokale Ausgaben in der sowjetischen Besatzungszone und gemeinsame Ausgaben der amerikanischen und britischen Zonen, sogenannte Bizone. Die französische Besatzungszone gab zwischen dem Krieg und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland eigene Marken heraus. Die insgesamt 57 Briefmarken untergliedern sich in 47 Dauermarken, drei davon auch als Briefmarkenblock und zehn Sondermarken, von denen zwei als Zusammendruck herausgegeben wurden.

Liste der Ausgaben und Motive

Anmerkungen

Siehe auch 
allgemeine Geschichte
 Deutschland 1945 bis 1949
 Alliierter Kontrollrat

Literatur 
 Michel-Kataloge Schwaneberger, München:
 Deutschland-Spezial 2004 – Band 2: Ab Mai 1945 (alliierte Besetzung bis BRD), ISBN 3-87858-143-2.

Weblinks 
 
 Ergebnisse des Wettbewerbs um das Aussehen der neuen Briefmarken
 Jan Hohmann: Die Proben des Herrn Leurquin über die Gestaltung der ersten und zweiten Kontrollratsdauerserien (PDF)
 arge-alliierter-kontrollrat.de: Auktionsrückblick: Die Proben des Herrn Lerquin (PDF; 469 kB)
 Forschungen, Veröffentlichungen und Übersichten zur Kontrollratsausgabe von Bernd Wallrafen

Deutsche Geschichte (Nachkriegszeit)
Liste (Philatelie)
alliierter Kontrollrat
Ersterscheinung 1946
Ersterscheinung 1947
Ersterscheinung 1948